Mably – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy

Osoby o tym nazwisku:
 Gabriel Mably – francuski filozof i polityk
 Luke Mably – brytyjski aktor filmowy i telewizyjny